Le nom Roger-Bernard de Foix a été porté par plusieurs membres de la famille comtale de Foix, notamment :
 Roger-Bernard Ier de Foix, comte de Foix de 1148 à 1188
 Roger-Bernard II de Foix, comte de Foix de 1223 à 1241
 Roger-Bernard III de Foix, comte de Foix de 1265 à 1302
 Roger-Bernard III de Foix-Castelbon, vicomte de Castelbon, fils puîné de Gaston Ier, comte de Foix
 Roger-Bernard IV de Foix-Castelbon, vicomte de Castelbon, fils de Roger-Bernard de Foix, vicomte de Castelbon